Nicolás García es el conjunto del nombre propio Nicolás y primer apellido García que puede referirse a:

Personajes 
 Nicolás García Hemme (1988-)
 Nicolás García Jerez (1756-1825), religioso español - Obispo de Nicaragua y Costa Rica;
 Nicolás García Pereira (1900-1934), escritor español (:w:gl);
 Nicolás García Uriburu (1937-), artista argentino;
 Fausto Nicolás García Hume (1980-), actor paraguayo;
 Nicolás García Álvarez (1993-), ciclista de ruta y pista colombiano;
 Nicolás García Lozano  (2020-actualidad) Jugador de G2 Esports Colombiano